Molekulska formula -{C4H10O2S2}- se može odnositi na:

 Ditioeritritol
 Ditiotreitol